Asientos peut faire référence à :

Asientos (Aguascalientes), une municipalité du Mexique,
Asientos (1995), un film documentaire camerounais.

Voir aussi 
Asiento